Lucien Lamoureux peut désigner :
 Lucien Lamoureux, (1888-1970), homme politique français ;
 Lucien Lamoureux, (1920-1998), homme politique canadien ;
 Lucien Lamoureux, (1864-1942), ancien député libéral à l'Assemblée nationale du Québec.